Черме́н (, ) — село в Пригородном районе Республики Северная Осетия — Алания.

Административный центр муниципального образования «Черменское сельское поселение».

География 
Расположено в 12 км к северу от Владикавказа, на правом берегу реки Камбилеевка. Вдоль северной окраины села проходит федеральная автотрасса «Кавказ» и расположен федеральный контрольно-пропускной пост «Чермен».

История 
Село основано ингушами и названо в честь Мочко Базоркина, который объединил несколько ингушских хуторов в единое село в 1844 году, либо считается основанным самим Мочко Базоркиным. На территории села располагалась усадьба Графа Уварова, которая имела историческое значение для ингушей: в ней проходили съезды ингушского народа и в некоторый период находился революционный штаб.

До 1944 года село Чермен носило название — Базоркино и входило в состав ЧИАССР, являясь важным политическим и экономическим центром Ингушетии. В частности именно здесь в 1917 году была впервые в Ингушетии провозглашена Советская власть.

Жители села отличались высокой образованностью. Здесь возникли первые школы Ингушетии. Уроженцами села являются генералы, учёные, писатели, поэты, спортсмены, среди них писатель и учёный Идрис Базоркин, поэт К. О. Чахкиев, царский генерал Б. Б. Базоркин и др.

В годы Великой Отечественной войны два имама из Базоркино возглавляли партизанский отряд.

В 1944 году, после депортации ингушей в Среднюю Азию и упразднения Чечено-Ингушской АССР, село было передано в состав Северо-Осетинской АССР и переименовано в Чермен. Тогда же в село начали заселяться осетины из Трусовского ущелья Казбегского района Грузинской ССР и осетины (иронцы) из исторического Тырсыгомского общества, ущелья у подножья горы Казбек, где берёт своё начало река Терек.

С 1957 года в село вновь возвращаются ингуши, Чермен становится крупным смешанным селом.

Село пострадало в ходе осетино-ингушского конфликта.

После конфликта в 1992 году, село разделено на три части: в северной и южной части живут ингуши, в центре — осетины. Единственное село в России где практикуется раздельное обучение в школах по национальному признаку.

Население 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года.

 Родовые фамилии
В селе в основном живут представители многих ингушских фамилий (Погоровы, Гайсановы, Долаковы, Торшхоевы, Оздоевы, Богатыревы, Газдиевы, Гойговы, Мациевы, Нальгиевы, Парчиевы, Тангиевы, Тимурзиевы, Ужаховы, Хулхоевы, Харсиевы и др.) и 12 осетинских фамилий, поселившиеся в селе в период нахождения ингушей в ссылке 1944—1957 годах (Асламурзаевы, Варзиевы, Каллаговы, Караевы, Кокаевы, Абаевы, Боцоевы, Кониевы, Уртаевы, Цаболовы, Цириховы, Точиевы). Другие фамилии представлены незначительно.

Социальные объекты 
В селе функционирует мечеть, возведенная в 2009 году.

Также в селе расположены военное училище, поликлиника, станция скорой медицинской помощи, аптеки, стоматологическая клиника, три средних общеобразовательных школы (две осетинские, одна ингушская), дворец культуры, библиотека, психоневрологический диспансер.

См. также 
 Черменский пост

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Пригородного района Северной Осетии
Появились в 1844 году в России
XIX век в Ингушетии